Ассоциация VACTERL — группа сочетанных аномалий развития. Название VACTERL составлено из первых букв пороков, входящих в состав синдрома:
 V () — аномалии позвоночника (70 %),
 А () — атрезия ануса (55 %),
 С () — дефекты перегородок и другие пороки сердца (75 %),
 ТЕ () — трахеопищеводный свищ с атрезией пищевода (70 %),
 R () — аномалии почек (50 %) — агенезия, дисплазия, гидронефроз; единственная пупочная артерия.
 L () — дефекты лучевой кости — гипоплазия I пальца или лучевой кости, преаксиальная полидактилия и синдактилия (70 %);

Диагноз 
Диагноз ставится если хотя бы три из перечисленных семи симптомов присутствуют у новорожденного.

Причина формирования синдрома неизвестна. Возникает спорадически. Отмечена большая вероятность появления среди детей от матерей, страдающих сахарным диабетом.

Встречается с частотой 1 на 10000—40000 новорожденных.

Лечение и прогноз 
Необходима хирургическая коррекция специфических пороков (анальной атрезии, пороков сердца, трахеопищеводного свища).

Многие дети с ассоциацией VACTERL рождаются небольшими и испытывают трудности с набором веса. В дальнейшем, при успешной коррекции пороков, как правило, развиваются физически и умственно нормально.

Примечания

Ссылки 

 VACTERL Network 
 VACTERL Association Support Group 

Аномалии развития